Чемпионат Литвы по фигурному катанию — соревнование по фигурному катанию среди спортсменов Литвы проходящее ежегодно с момента обретения Литвой независимости от СССР. Чемпионат организует литовская конькобежная федерация. Соревнования проходят во всех возрастных группах в одиночном мужском и женском, парном катании и танцах на льду

Наиболее титулованными из литовских фигуристов является танцевальный дуэт Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, призёры чемпионатов Европы и мира, участники пяти Олимпиад.

В 2010 году, в связи с малым числом спортсменов, чемпионат Литвы по одиночным видам был проведён совместно с чемпионатом Латвии в Риге. Эксперимент был повторён через семь лет.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 
 
 
 
  
 
 
 
 Результаты совместного чемпионата среди одиночников Литвы и Латвии 2009 года
 
 
 

Литва
Фигурное катание в Литве
Фигурное катание